«Симба» () — угандский футбольный клуб из города Лугази, выступающий во Втором дивизионе Уганды. Двукратный чемпион Уганды. Команда играет на стадионе «Бомбо», вмещающем 1 тысячу зрителей.

История 

Команда была основана в 1968 году как команда армии. В своём дебютном сезон футбольный клуб армии завоевал второе место в чемпионате Уганды. Своё первое чемпионство команда оформила в 1971 году. В этом же году клуб дошёл до финала Кубка Уганды, где уступил «Коффе Юнайтед» (1:2). Победа в чемпионате позволила впервые участвовать в Африканском Кубке чемпионов. Команда прошла в финал, где в двухматчевом противостоянии уступила гвинейской «Хафии» (4:7).

С 1975 года клуб стал называться «Симба». Решающий матч чемпионата Уганды 1977 завершился для «Симбы» поражением от «Экспресса» (0:2). После этого, офицер армии и соратник президента Уганды Иди Амина, Насур Абдалла расформировал «Экспресс», руководство «Экспресс» было обвинено в связях с Танзанией, двое футболистов команды были отправлены в тюрьму. Впервые обладателем Кубка Уганды команда стала в 1977 году, а уже в следующем — завоевала второе чемпионство. В 1978 году некоторые игроки клуба служили в армии играя за «Симбу» и сборную Уганды на Кубке африканских наций, где угандийцы завоевали серебряные медали.

В 1985 году «Симба» заняла предпоследнее место в чемпионате и вылетела в низшую лигу. Команда вернулась в высший дивизион спустя десять лет. В сезоне 2009/10 команда дошла до финала Кубка, однако уступила в серии пенальти клубу «Викторс». Спустя год команда вновь попала в финал и смогла обыграть УРА (2:1).

Сезон 2015/16 «Симба» завершила на 14 месте из 16 участвующих команд и вылетела во второй дивизион.

Достижения 
 Чемпион Уганды (2): 1971, 1978
 Серебряный призёр чемпионата Уганды (2): 1968/69, 1977
 Бронзовый призёр чемпионата Уганды (6): 1970, 1974, 1975, 1976, 1998, 1999
 Обладатель Кубка Уганды (2): 1977, 2011
 Финалист Кубка Уганды (3): 1971, 1998, 2009/10
 Финалист Лиги чемпионов КАФ (1): 1972

Стадион 

Ранее команда играла на 15 тысячном стадионе «Накивубо». В настоящее время играет на стадионе «Бомбо», вмещающем 1 тысячу человек.

Главные тренеры 
 Мозес Басена (2011)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте soccerway.com
 Профиль на сайте weltfussballarchiv.com 
 Профиль на сайте worldfootball.net
 Профиль на сайте thefinalball.com

Футбольные клубы Уганды